L'expression « frères et sœurs » désigne dans le sens le plus courant des personnes appartenant à la même fratrie. C'est-à-dire issus ou élevés par le même père ou la même mère.
L'expression « frères de sang » désigne des garçons ou des hommes issus à la fois du même père et de la même mère.
L'expression « sœurs de sang » désigne des filles ou des femmes issues à la fois du même père et de la même mère.

Les mots « frère » ou « sœur » peuvent également désigner :
 les membres d'un ordre religieux ayant prononcé des vœux religieux. Il s'agit alors de leur titre : « Bonjour ma sœur », dit-on à une religieuse, même si on ne lui est pas apparenté, même si l'on ne fait pas partie de sa communauté.
 Des femmes ou des hommes appartenant à une même société ou confrérie, religieuse ou non.
 Des personnes très proches par leurs convictions ou leur culture.

Dans le langage courant, au mot de « frère » est associée une valeur positive de solidarité. Les frères étant supposés se « tenir les coudes » dans les coups durs.
Au figuré, le mot de « sœur » est employé pour lier des concepts ayant un rapport entre eux.

Frères de sang

Aéronautique 
Frères Caudron
Frères Horten
Frères Montgolfier
Frères Wright

Banditisme 
Frères Dalton
Frères Guérini
Frères Hornec

Beaux-arts 
Frères Asam
Frères Bisson
Frères Bühler
Frères Galliari
Frères de Limbourg
Frères Johannot
Frères Krstić
Frères Van Eyck (Jan Van Eyck et Hubert Van Eyck)

Cinéma 
Frères Alva
Frères Bichir
Frères Coen
Frères Dardenne
Frères Farrelly
Frères Hughes
Frères Larrieu
Frères Lumière
Frères Wachowski

Littérature 
Frères Cogniard
Frères Goncourt
Frères Grimm

Autres 
Frères Arnaud
Frères Bogdanoff
Frères Cadier
Frères Faucher
Frères Flores Magón
Frères Garnier
Frères Haag
Frères Hus
Les Frères Jacques (groupe formé entre autres des frères Bellec)
Frères Niland, 5 soldats américains de la Seconde Guerre mondiale, dont l'histoire a inspiré le film Il faut sauver le soldat Ryan
Frères Sullivan, 5 marins américains qui périrent lors du torpillage du croiseur USS Juneau en 1942

Sœurs de sang 
Sœurs Brontë
Sœurs Wachowski
Sœurs Papin
Sœurs Tatin
 Sœurs Williams

Articles connexes 
 
 
 
 
 
 
 Frère et sœur, un téléfilm français réalisé par Denis Malleval (2012)
 Deux frères, un téléroman québécois
 Petite Sœur, un film néerlandais de 1995
 Grande Sœur, un personnage féminin dans la série du Moine foun
 Prix frère et sœur Scholl
 Frère et sœur ennemis
 Mount Frere, une localité d'Afrique du Sud (province du Cap-Oriental), dénommée d'après Sir Henry Bartle Edward Frere

Voir aussi 

 Brothers and Sisters, un album du groupe blues-rock américain The Allman Brothers Band sorti en 1973.
 Frères et sœurs (), une série américaine de ABC qui a débuté en 2006.